Anatoecus är ett släkte av insekter som beskrevs av Carlos Emmons Cummings 1916. Anatoecus ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjäderlöss
Anatoecus